Miremont ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:

Miremont (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne
Miremont (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
Miremont, Ortschaft in der Gemeinde Mauzens-et-Miremont im Département Dordogne

Miremont ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Miremont (1901–1979), französischer Romanist, Okzitanist und Autor des Okzitanischen

Siehe auch:
Miramont